Erada (Portugal), plaats in Portugal
 Erada (Madagaskar), plaats in Madagaskar